Kerber je lahko:
 Kerber, mitološki troglavi pes, ki varuje vhod v podzemlje Hada.
 Kerber (ozvezdje), bivše ozvezdje v obliki troglave kače.
 Kerber (skupina), srbska hard rock skupina